Cássia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cássia (ort), Minas Gerais, 
 Cássia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar